McAllister, även skrivet MacAllister, är ett skotskt efternamn. Det kan avse:

 Hill McAlister
 Donald MacAlister
 David McAllister
 Gary McAllister
 Isabelle McAllister
 R.A. Stewart Macalister
 Vance McAllister

Skotska efternamn